Joyce, keresztnév
 Joyce, családnév
 Joyce, programozási nyelv
 Joyce, település az USA Washington államában
 James Joyce ír költő, író